De massastart vrouwen op de Europese kampioenschappen schaatsen 2022 werd verreden op zondag 9 januari 2022 in ijsstadion Thialf in Heerenveen.

Het was de derde editie van de Europese kampioenschappen afstanden en daarmee ook de derde editie van de massastart. Titelhouder Irene Schouten prolongeerde haar titel.

Uitslag 

Vrouwen Massastart
Massastart